Vorë, stad in Albanië
Vörå, gemeente in Finland